Čuja může znamenat:

 Čuja (přítok Katuně) — řeka v Altajské republice v Rusku, přítok Katuně
 Čuja (přítok Maji) — řeka v Chabarovském kraji v Rusku, přítok Maji
 Čuja (přítok Leny) — řeka v Burjatské republice a v Irkutské oblasti v Rusku, přítok Leny